Christelle Doumergue (1963-2023) – cestista francese
Gaston Doumergue (1863-1937) – politico francese

Pagine correlate
Domergue